Cubas är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Cubas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cubas är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Cubas. Runt Cubas är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Móstoles,  km norr om Cubas. Trakten runt Cubas består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid